Либерална партия може да се отнася за:
 Либерална партия на Австралия
 Либерална партия на Андора
 Либерална партия (Аржентина)
 Либерална партия (Белгия)
 Либерална партия в България, както и някоя от организациите, произлезли от нея:
 Прогресивнолиберална партия
 Демократическа партия
 Народнолиберална партия
 Либерална партия (радослависти)
 Либерална партия (Източна Румелия)
 Либерална партия (Венецуела)
 Гибралтарска либерална партия
 Либерална партия (Гърция)
 Либерална партия (Исландия)
 Либерална партия на Канада
 Либерална партия на Косово
 Либерална партия на Куба
 Либерална партия (Молдова)
 Либерална партия (Обединено кралство), съществувала през 1859-1988
 Либерална партия (Обединено кралство, 1989), основана през 1989
 Либерална партия на Филипините
 Либерална партия на Хондурас
 Либерална партия на Швейцария
 Либерална партия на Шри Ланка
 Либерална партия (Южна Корея)
 Либерална партия (Япония)

Вижте също 
 Национална либерална партия (в Румъния)
 Либерална народна партия (в Швеция)